Сіріус α Великого Пса, (; давноєгипетська Сопт, або не зовсім правильно — Сотіс; аккадською назва — Как сі ді («стріла»)) — найяскравіша зоря на небі, подвійна зоря.
 Сіріус — хорватський науково-фантастичний журнал
 Сіріус — український футбольний клуб
 Сіріус — шведський футбольний клуб
 Сіріус — шоу-балет зі Львова
 Сіріус — музичний твір Штокгаузена
 Сіріус — серія супутників зв'язку
 Сіріус — данський санний патруль
 Сіріус B (, також HD 48915B) — білий карлик, одна з двох зір у зоряній системі Сіріус.
 Сіріус Б — хорватський науково-фантастичний журнал

Див. також 
 Sirius
 Сіріус-Пассет
 Сіріус Блек